Метрополитен Рио-де-Жанейро () — система линий метрополитена в Рио-де-Жанейро. Является второй по величине в Бразилии после метрополитена Сан-Паулу. Управляется компанией MetrôRio, владельцем является компания Rio Trilhos, принадлежащая правительству Рио-де-Жанейро. Первый участок «Глориа» — «Праса Онзи» длиной 4,3 км с 5 станциями открыт 5 марта . Сегодня система состоит из 41 станции на трёх маршрутах, суммарная длина которых составляет 58 км.

Линии 

Метрополитен состоит из трёх линий, фактически являющихся маршрутами одной линии с ответвлением. Все станции Первой и Четвёртой линий — подземные. Все собственные станции Второй линии проходят по земле, кроме эстакадной «Триажен».

Ссылки 
 Официальный сайт
 Метрополитен Рио-де-Жанейро на сайте urbanrail.net

Примечания

Комментарии

Источники 

Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро
Метрополитен Рио-де-Жанейро
Транспорт Рио-де-Жанейро
Колея 1600 мм